Barun steht für
folgende Flüsse:
 einen Nebenfluss des Flusses Zangmar im Iran, siehe Barun (Zangmar)
 einen Nebenfluss des Flusses Arun in Nepal, siehe Barun (Arun)
folgende Orte:
 einen Ort in Indien, siehe Barun (Indien)
 einen Ort im Iran, siehe Barun (Iran)

Siehe auch:
 Burun